Der Begriff Hermetismus bezeichnet

 eine spätantike religiöse Offenbarungs- und Geheimlehre, siehe Hermetik
 eine Stilrichtung in der Literatur des 20. Jahrhunderts, siehe Hermetismus (Literatur)
 eine philosophische Grundhaltung bei Heinrich Rombach
 eine Philosophie der Differenz bei Ralf Liedtke